In 1971 organiseerde de International Federation of Women's Hockey Associations voor het eerst een wereldkampioenschap hockey voor vrouwen. Het toernooi werd gehouden in het Nieuw-Zeelandse Auckland.

Aan het toernooi, dat duurde van 21 augustus tot en met 1 september, namen 16 landen deel. Nederland won deze eerste editie. Voor het toernooi trok Zuid-Afrika zich terug en werd vervangen door een Nieuw-Zeelands team met spelers tot 23 jaar. De geplande deelname van Zuid-Afrika leidde ertoe dat Maleisië en India zich vanwege het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime terug hadden getrokken, maar omdat uiteindelijk Zuid-Afrika zich had teruggetrokken, namen beide landen alsnog deel.

Uitslagen

Eerste ronde 
De zestien landen werden in vier groepen verdeeld. De nummers 1 uit elke groep speelden in de tweede ronde in één groep op de plaatsen 1 tot en met 4. De nummers 2 uit elke groep kwamen in een groep die speelde om de plaatsen 5 tot en met 8, de nummers 3 in een groep voor de plaatsen 9 tot en met 12 en de nummers 4 in een groep voor de plaatsen 13 tot en met 16.

 Groep A

 Groep B

 Groep C

 Groep D

Tweede ronde 

 Om plaatsen 13-16

 Om plaatsen 9-12

 Om plaatsen 5-8

 Om plaatsen 1-4

Eindrangschikking 

1971 vrouwen
Hockey in 1971
Hockey in Nieuw-Zeeland
Hockey
Sportevenement in Auckland